Hollywood puede referirse a:

Lugares 
 Hollywood: Un distrito ubicado en Los Ángeles (California, Estados Unidos).
 West Hollywood: Una ciudad ubicada en el Condado de Los Ángeles, California.
 Hollywood Hills: Es un área de Los Ángeles en los Estados Unidos de América, no reconocida como distrito.
 Hollywood: es una localidad ubicada en el Condado de Jackson, Alabama
 Hollywood: es una ciudad ubicada en el Condado de Broward, Florida
 Hollywood: es una localidad ubicada en el Condado de Charleston, Carolina del Sur
 Hollywood Boulevard: Es una avenida de Los Ángeles (California, Estados Unidos).
 Hollywood Roosevelt Hotel: Es un hotel ubicado en Hollywood Boulevard.
 Paseo de la Fama de Hollywood
 Hollywood Sign: Es un famoso letrero gigantesco ubicado en las colinas de Hollywood.
 Plaza Hollywood, ubicada en la ciudad de Chihuahua, México.
 Holywood, condado de Down, Irlanda del Norte.
 Palermo Hollywood: Es un barrio no oficial de la ciudad de Buenos Aires, dentro del barrio de Palermo.

Música 
 Hollywood: canción de la banda Gorillaz con Snoop Dogg y Jamie Principle.
 Hollywood: Una canción interpretada por la cantante estadounidense Madonna.
 Hollywood (Africa): Canción del grupo estadounidense Red Hot Chili Peppers.
 Hollywood: canción de la cantante galesa Marina and the Diamonds.
 Hollywood: Una canción de la banda irlandesa de rock The Cranberries.
 Hollywood Records: Es un sello discográfico que pertenece a Disney.
 RBD Live in Hollywood: Es un álbum discográfico del grupo de música pop mexicano RBD.
 Frankie Goes to Hollywood: Fue un grupo musical techno pop inglés.
 Hollywood: Es una canción del rapero estadonunidense Jay-z.
 Live At The Hollywood Bowl: Es un álbum de la banda americanda The Doors.
 The Beatles At The Hollywood Bowl: Es un disco del grupo británico The Beatles.
 DJ Hollywood: Es un rapero y DJ americano.
 Hollywood: canción del dúo australiano de pop punk The Veronicas
 Hollywood: álbum de Tercer Cielo.
 Hollywood Undead: Es una banda de rap/rock de los ángeles

Cine 
 Hollywood North es el más notable centro cinematográfico del mundo.
 Hollywood al desnudo: Película estrenada en 1932.
 El Juego de Hollywood: Es una película estadounidense de 1992.
 Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood (Academy of Motion Picture Arts and Sciences): Es una organización estadounidense creada para promover la industria de cine. Famosa por entregar anualmente los Premios Óscar.

Informática 
 Hollywood (lenguaje de programación), un lenguaje de programación de distribución comercial.

Televisión 
 E! True Hollywood Story: Es una serie documental de TV de la cadena E! Entertainment Television.
 Hollywood Boulevard (programa): Un magazine semanal del canal AXN de España.

Videojuegos 
 Hollywood Monsters: Es un videojuego creado por Péndulo Studios.

Otros 
 Hollywood, término con el que se hace referencia a la industria del cine de Estados Unidos pero también a la industria del cine anglófono en general.